Васи́лий Трофи́мов:
 Трофимов, Василий Григорьевич (1920—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Трофимов, Василий Дмитриевич (1919—1999) — советский спортсмен (футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой).
 Трофимов, Василий Михайлович (1865—1926) — русский инженер, конструктор артиллерийских систем.
 Трофимов, Василий Трофимович (1812—1861) — городской голова Петрозаводска, купец.